Spányi ist der Familienname folgender Personen:

 Antal Spányi (* 1950), ungarischer Geistlicher, Bischof von Székesfehérvár
 Béla Spányi (Adalbert Spányi; 1852–1914), ungarischer Maler
 Emil Spányi (* 1968), ungarischer Jazzmusiker
 Miklós Spányi (* 1962), ungarischer Organist und Cembalist